Женская национальная сборная Северной Македонии по волейболу () — представляет Северную Македонию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Волейбольная федерация Северной Македонии (Одбојкарска федерација на Македонија — ОФМ).

История 
После распада Югославии и получения в 1992 Республикой Македонией независимости Волейбольная федерация этой страны вступила в ФИВБ и ЕКВ. Первое появление женской сборной Республики Македонии на официальной международной арене произошло только через 6 лет во время отборочного турнира чемпионата Европы 1999 (категория «В»). В своём дебютном матче 31 мая 1998 года волейболистки Республики Македонии на выезде обыграли сборную Финляндии со счётом 3:1. Последующие три игры в своей группе сборная Республики Македонии всухую проиграла командам Турции (дважды) и Греции, после чего снялась с соревнований.

В дальнейшем сборная Македонии лишь эпизодически участвовала в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИВБ и ЕКВ. Команда ещё дважды принимала участие в квалификации чемпионатов Европы (2001 и 2009), а также в отборочном турнире чемпионата мира 2014. В этих турнирах македонские волейболистки ни разу не выиграли и потерпели 13 поражений. Таким образом победа, одержанная в своём дебютном матче, до сих остаётся единственной официальной для сборной этой бывшей югославской республики. В рейтинге европейских сборных сборная Северной Македонии находилась лишь в пятом десятке. Объясняется это тем, что волейбол в этой небольшой европейской стране отстаёт по популярности от таких игровых видов спорта как футбол, гандбол и баскетбол.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
 1994 — не участвовала
 1998 — не участвовала
 2002 — не участвовала
 2006 — не участвовала
 2010 — не участвовала
 2014 — не квалифицировалась
 2018 — не участвовала
 2022 — не участвовала

Чемпионаты Европы

Средиземноморские игры 
 2022 — 10—11-е место

Состав 
Сборная Северной Македонии на Средиземноморских играх 2022.

 Главный тренер —  Стефан Паунович.
 Тренеры — Люпчо Петровски, Бранка Каленикова.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Югославии по волейболу

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Ссылки 
 Сайт Волейбольной федерации Македонии
 Архив волейбольных результатов
 Сборная Македонии на сайте CEV
 North Macedonia national team. women.volleybox

Северная Македония
Волейбол в Северной Македонии
Волейбол